Tell me why (en es: Dime por qué) puede hacer referencia a:

Música 
 «Tell Me Why» (1964), versión inglesa de la canción «Warum nur, warum?»; 
 «Tell Me Why» (1964), canción de The Beatles; 
 «Tell Me Why» (1991), canción de Genesis; 
 «Tell Me Why» (2001), canción de Spice Girls; 
 «Tell Me Why» (2006), canción de Supermode, proyecto de Axwell y Steve Angello; o
 «Tell Me Why» (2011), canción de Amna.
 «Tell Me Why» (2020), canción de The Kid Laroi.